Wabnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Wabnitz (1841–1894), deutsche Gewerkschafterin und Frauenrechtlerin
 Bernhard Wabnitz (* 1952), deutscher Journalist
 Heinz-Bernd Wabnitz (* 1944), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Reinhard Joachim Wabnitz (* 1952), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Wabnitz ist der Name folgender Orte:
 Wabnitz, früherer Name von Wabienice, Schulzenamt von Bierutów in Schlesien